Суперкубок Польщі з футболу 1997  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 1997 року між чемпіоном Польщі клубом Відзев (Лодзь) та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1997
Польща
1997 у польському спорті
Події 3 серпня
Серпень 1997